Andrés Molteni e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Molteni ha fatto coppia con Roman Jebavý, perdendo ai quarti di finale contro Marco Cecchinato e Dušan Lajović. Zeballos ha fatto coppia con Máximo González, conquistando il titolo con un doppio 6-1 ai danni di Diego Schwartzman e Dominic Thiem.

Teste di serie 

  Máximo González /  Horacio Zeballos (campioni)
  Pablo Cuevas /  Marc López (primo turno)

  Marcelo Demoliner /  Frederik Nielsen (quarti di finale)
  Roman Jebavý /  Andrés Molteni (quarti di finale)

Wildcard 

  Federico Delbonis /  Guillermo Durán (primo turno)

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Argentina Open 2019